Start kan syfta på:

 Start (flyg) – delen av flygning som börjar på marken till farkosten är luftburen
 Start (rysk bandyklubb) – rysk bandyklubb
 Start! - varumärke för müsli
 Startgrid – en plats på en racerbana som utgör bilarnas eller motorcyklarnas startpositioner inför start i en tävling
 IK Start – en idrottsklubb från Kristiansand i Norge
 Strategic Arms Reduction Treaties, en serie avtal om vapennedrustning mellan USA och Sovjetunionen/Ryssland
 START I (1991)
 START II (1993)
 START III (1997) trädde ej i kraft
 New START (2010)
 Start-1 – en rysk raket
 Bootning –  en term för processen som startar igång ett operativsystem

Se även
 Starten – en belgisk komedifilm från 1967